Хемессен () — фамилия фламандских художников
 Хемессен, Ян ван (1500—1566) — фламандский художник.
 Хемессен, Катерина ван (1527/1528 — 1583), дочь Яна ван Хемессена.

Хемессен